Guillamon steht für:

 Guillamon Island, Insel der zu Schottland gehörenden Inneren Hebriden
 Costa y Guillamón, Ortschaft in Uruguay

Guillamon oder Guillamón ist der Familienname folgender Personen:
 Antoine Guillamon (* 1991), französischer Rugbyspieler
 Hugo Guillamón (* 2000), spanischer Fußballspieler 
 Juan Carlos Guillamón (* 1974), spanischer Radrennfahrer
 Julià Guillamon (* 1962), katalanischer Literaturkritiker und Schriftsteller